Община Завидовичи (, ) — боснийская община, расположенная в центральной части Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является город Завидовичи.

Население 
По данным переписи населения 1991 года, в общине Завидовичи проживали 57164 человека в 55 населённых пунктах. По оценке на 2009 год население общины составляет 38027 человек.

Населённые пункты 
Аличи, Байвати, Билячичи, Боровница, Бранковичи, Црнево, Чардак, Чиновичи, Дебело Брдо, Дишица, Долац, Долина, Доня-Ловница, Доньи-Юнузовичи, Доньи-Луг, Драговац, Дубравица, Джебе, Гаре, Горня-Ловница, Горне-Село, Горни-Юнузовичи, Горни-Луг, Гостовичи, Хайдеровичи, Хрге, Каменица, Карачич, Кривая, Кучице, Лиевча, Махое, Майдан, Милевичи, Митровичи, Мустайбашичи, Осьечани, Осова, Перовичи, Подволуяк, Потклече, Предражичи, Прилук, Рибница, Риджали, Руйница, Скрозе, Суха, Свиняшница, Виниште, Возуча, Врбица, Вукмановичи, Вуковине, Завидовичи.

Литература 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Ссылки 
 Saopćenje Federalnog saveza za statistiku 9. septembar 2009. godine

Общины Федерации Боснии и Герцеговины